Tyrosine-kinase inhibitor